Les Alleuds peut désigner :
 Les Alleuds, ancienne commune française de Maine-et-Loire ;
 Les Alleuds, ancienne commune française des Deux-Sèvres.